Pod slovem Warhammer se může skrývat:

 War hammer – anglický název pro válečné kladivo
 Značka (brand) vlastněná společností Games Workshop; ta pod touto značkou vydává vlastní produkty (převážně stolní hry), dále značku licencuje jiným společnostem k vydávání dalších produktů (elektronické hry, karetní hry, RPG hry, merchandising a další).
 Warhammer 40 000 – válečná hra ve futuristickém prostředí
 Warhammer 40.000: Dawn of War – populární počítačová hra z roku 2004
 Warhammer Age of Sigmar – válečná hra z fantasy prostředí
 Warhammer Underworlds – hra ve světě Warhammer Age of Sigmar kombinující používání figurek a deck-building
 Warhammer Fantasy Battle – válečná hra z fantasy prostředí, dnes již výrobcem nepodporovaná
 Warhammer Fantasy Roleplay – hra typu RPG
 Svět Warhammeru – podrobný popis
 Warhammer: Mark of Chaos – počítačová RTS 3D hra ze světa Warhammeru
 Warhammer Online: Age of Reckoning – Online hra